Liverpool Street steht für:

 Liverpool Street (Roman), ein Roman von Anne C. Voorhoeve aus dem Jahr 2007
 Bahnhof Liverpool Street, London, England